Crotta steht für:
 ein keltisches, vor allem walisisches Musikinstrument, siehe Crwth
 eine Gemeinde in der Provinz Cremona, Lombardei, Italien, siehe Crotta d’Adda
 ein Ortsteil der Gemeinde Müglitztal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, siehe Crotta (Müglitztal)

Personen:
 Clarissa Crotta (* 1978), Schweizer Springreiterin
 Fabio Crotta (* 1979), Schweizer Springreiter, Bruder von Clarissa Crotta
 Francesco Calbo Crotta (1760–1827), italienischer Politiker, Bürgermeister von Venedig